Куруш може означати:
 Куруш () - турецька монета.
 Куруш - високогірне поселення в Докузпарінському районі Дагестану;
 Куруш - село в Хасавюртівському районі Дагестану;
 Куруш - мудрий птах, що говорить, роду бурівуха, з романів фантаста Макса Фрая;